Roy Campbell (1901–1957), poète et satiriste sud-africain ;
 Roy Campbell, Jr. (1952-2014), trompettiste et compositeur de jazz américain ;
 Roy Campbell, un personnage de jeu vidéo de la série Metal Gear,